Osoby o tym nazwisku:
 Alina Galicka – rosyjska lekkoatletka
 Anna Galicka – polska biolog
 Izabella Galicka – polski historyk sztuki